rosomak i rosomak tundrowy – rodzaj i gatunek ssaka
 Rosomak – polski zakład przemysłu zbrojeniowego
 Rosomak – polski kołowy transporter opancerzony
 Rosomak – polski trałowiec
 KBC-1 Rosomak – polski kombajn buraczany

Zobacz też 
 Pseudonim Rosomak – amerykański film fabularny